Опс () — давньоітальська богиня засівів та родючості, дружина Сатурна